

Au 

 Az arany vegyjele
 .au – Ausztrália legfelsőbb szintű internetes tartomány kódja

Települések 

 Au (Breisgau-Felső-Feketeerdei járás), település Baden-Württembergben
 Au (Vorarlberg), település, Vorarlbergben
 Au am Leithaberge, település Alsó-Ausztriában
 Au am Rhein, település Baden-Württembergben
 Au in der Hallertau, település Bajorországban
 Au SG, község St. Gallen kantonban

Személyek 
 Au Alajos, (1837–1890 után) magyar zeneszerző

AU 
 Pénzjegyek gyűjtői körében a "gyakorlatilag használatlan" tartású pénzjegyek jelölése